Гранха Лупита има више значења:

 Гранха Лупита (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Лупита (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Лупита (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Лупита (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Лупита (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Лупита (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику